est un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott, dont la sortie est prévue pour 2023 sur Apple TV+.

Il s'agit d'un film biographique sur la vie de Napoléon Bonaparte<ref>{{Lien web |langue=en |auteur=Brent Lang |titre=Ridley Scott, Joaquin Phoenix’s Napoleon Epic ‘’Kitbag Sells to Apple Studios |url=https://variety.com/2021/film/news/ridley-scott-joaquin-phoenix-napoleon-apple-studios-1234885457/ |site=variety.com |date=14 janvier 2021 |consulté le=10 février 2021}}.</ref>.|align=Right}}

En , il est annoncé que le film n'est plus titré , mais simplement . En ce même mois, Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby visitent l'Hôtel des Invalides qui abrite le tombeau de Napoléon  à Paris, en France.

 Attribution des rôles 
En , Joaquin Phoenix est annoncé dans le rôle de Napoléon Bonaparte.

En , Jodie Comer est choisie pour incarner Joséphine de Beauharnais. Ce choix provoque des réactions négatives de certains internautes en raison de l'âge de l'actrice :  plus jeune que Joaquin Phoenix qui incarne Napoléon. Cette différence d'âge n'est pas fondée, historiquement, puisqu'au contraire Joséphine de Beauharnais était plus âgée que Napoléon Bonaparte . Télérama note que . Finalement, en , l'actrice britannique est contrainte de céder sa place en raison de changement de planning liés à la pandémie de Covid-19 . C'est une autre Britannique, légèrement plus âgée, qui la remplace : Vanessa Kirby.

L'acteur marocain Youssef Kerkour, présent dans le précédent film du réalisateur (), est à nouveau présent dans ce film. En , il est annoncé que Tahar Rahim incarnera Paul Barras.

 Tournage 
Le tournage débute en , au Royaume-Uni. Il a lieu sous le faux-titre Marengo'', en référence à la bataille de Marengo (1800). Des scènes sont tournées à Lincoln en . La cathédrale de Lincoln est utilisée comme décor à Notre-Dame de Paris. Le tournage a lieu très tôt durant deux jours.

Les prises de vues ont également lieu dans le Buckinghamshire , au palais de Blenheim à Woodstock, dans l'Oxfordshire, ainsi que dans la  à Kettering.

En , l'équipe se rend à Malte pour trois semaines. Le fort Ricasoli de Kalkara est notamment utilisé pour recréer une séquence du siège de Toulon.

Enfin, bien que la bataille de Marengo ait été tournée sur une journée, elle ne devrait pas figurer dans la version finale du film.

Musique 
La musique du film est composée par Steve Jablonsky.

Diffusion 
Le film ne sortira pas en salles, mais sera diffusé en streaming via la plateforme , partout dans le monde.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Napoléon  au cinéma
 Napoléon Bonaparte

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2023
Film historique américain
Film historique britannique
Film biographique américain
Film biographique britannique
Film dramatique américain
Film dramatique britannique
Film réalisé par Ridley Scott
Film d'Apple TV+
Film tourné dans le Buckinghamshire
Film tourné dans le Lincolnshire
Film tourné à Malte
Film tourné dans le Northamptonshire
Film tourné à Woodstock (Angleterre)
Film d'Apple Studios
Film sur Napoléon Bonaparte
Film biographique sur une personnalité militaire
Film biographique sur une personnalité politique